151 км, 151-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

151 км  — путевой пост, Белорусская железная дорога (Гомельская область). Код 150778

151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185279
 151 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Марий Эл) 252914
 151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 637532
 151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 795825
 151 км — пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога, линия Барановский - Хасан (Приморский край) 
 151 км — железнодорожный разъезд (населённый пункт), пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога, линия Угловая - Мыс Астафьева (Приморский край). Код 984315
 151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815080
 151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Луга 1 — Псков-Пассажирский, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 071843
 151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 436364
 151 км — разъезд (бывший населённый пункт), Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 837525

151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 505047

151 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан) 741717